Луньков — русская фамилия. Известные носители:

 
 Луньков, Дмитрий Алексеевич (1936—2021) — российский сценарист и режиссёр документального кино.